360 Extreme Explorer () — международная версия веб-браузера, разработанного компанией Qihoo (производитель комплексной антивирусной программы 360 Total Security, Пекин, Китай) на основе Chromium.

Браузер 360 Extreme Explorer и его предшественники от фирмы Qihoo 
360 Extreme Explorer является современной, ориентированной на западного потребителя, версией браузера 360 Browser, разработка международной версии которого прекращена в октябре 2014 года. Впервые под названием 360 Secure Browser (в разное время носил названия 360 Browser, 360 Speed Browser или Safe Browser, ) тот был выпущен в сентябре 2008 года.

В январе 2011 года по данным фирмы Qihoo этот браузер уже являлся вторым по популярности веб-браузером в Китае (после Internet Explorer) с 172 миллионов активных пользователей, у которых он был установлен как основной. Независимые источники не подтверждают эти данные и утверждают, что максимальный результат был достигнут позже, когда реальная количество пользователей в стране составляла в 2013 году 6,61 % и он стал третьим по популярности в Китае. Его основными конкурентами в Китае являются Sogou Browser, QQ Browser () от Tencent, Baidu Browser () и Maxthon.

Долгое время браузер существовал только на китайском языке, но в начале 2014 года фирма выпустила международную версию своего веб-браузера 360 Secure Browser. Браузер был предназначен долгое время только для ОС Windows, другие операционные системы не поддерживались.

Основные особенности 360 Extreme Explorer 
 Основан на двух движках: 1) Trident, используемый в Internet Explorer, 2) WebKit (Blink), на котором основан Google Chrome.
 Механизм ускорения работы браузера; китайская лаборатория PC Security Labs (PCSL) в мае 2014 года провела тестирование веб-браузеров на производительность и быстродействие, данный браузер занял безоговорочное первое место в тестировании. Настраиваемое ускорение (очистка памяти и кэша, предварительная обработка ссылок). Может быть настроено уведомление о превышении наполняемости памяти и кэша.
 Всплывающее окно для видео: видео может быть размещено в отдельном окне поверх веб-страницы; всплывающее окно для копирования текста в буфер и поиска фразы в интернете (через Google.com).
 Встроенный Ad Filter, он скрывает нежелательную рекламу в Интернете.
 Настраиваемая тема, изменяемый шрифт.
 Безопасный веб-серфинг — браузер не позволяет открывать фишинговые и вредоносные URL-ссылки (по некоторым данным их количество в базе браузера составляет 10 миллиардов); настроен на китайские вредоносные сайты; 360 Extreme Explorer сам автоматически блокирует все нежелательные рабочие процессы.
 Жесты мыши.
 Режим инкогнито, в нём присутствует конфиденциальность личных данных и не ведётся история посещения сайтов.
 Выпадающий список в адресной строке.
 Настройка ряда дополнительных параметров браузера, не доступных в Chromium.
 Защита личной информации пользователя от следящих компонентов Google (пользователи считают, что данные о них вместо Google собирает Qihoo).
 Доступны стандартные плагины Chromium и китайские для браузера 360 Extreme Explorer.
 Собственный менеджер закачек, основой которого является MiniThunder.
Важнейшие отличия 360 Extreme Explorer от 360 Secure Browser:
 360 Extreme Explorer имеет отдельную строку поиска.
 Настроек в 360 Extreme Explorer больше, основан на актуальной совершенствуемой китайской версии браузера.

Технические требования 
 ОС: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10.
 Язык интерфейса английский и китайский, официальной русификации не существует. Но есть русификации, сделанные сторонними любителями.

См. также 
 360 Total Security

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

Свободные браузеры
Браузеры на движке Trident
Браузеры
Свободное программное обеспечение только под Windows
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Переносимые приложения